Соревнования по баскетболу среди мужчин на летних Олимпийских играх 2004 прошли с 15 по 28 августа. Приняли участие 12 команд по 12 человек.

Медалисты

Соревнование

Групповой этап

Группа А

Группа B

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение команд 
 
  Италия
 
 
 
  Пуэрто-Рико
 
 
 
  Новая Зеландия
  Сербия и Черногория

Индивидуальная статистика за матч

Очки

Подборы

Передачи

Ссылки 
 Мужской турнир на сайте FIBA   

2004 год в баскетболе